Ritratto di vecchia – dipinto di Giuseppe Ajmone
 Ritratto di vecchia – dipinto di Monsù Bernardo
 Ritratto di vecchia – dipinto di Giorgione
 Ritratto di vecchia – dipinto di Pompeo Mariani 
 Ritratto di vecchia – dipinto di Antonio Mura
 Ritratto di vecchia – dipinto di Paolo Vetri